Список крупнейших мечетей Казахстан по внутренней вместимости на 2022 год. Список не полный.

См. также 
 Ислам в Казахстане
 ДУМК

Примечания

Ссылки 

Мечети Азии
  
Превосходная степень в религии